Сезон ФК «Десна» 2018—2019 — 1-ий за ліком сезон футбольного клубу Десна в Прем'єр-лізі та 54-й в його історії. А ще команда взяла участь у Кубку України.

Гравці

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Чемпіонат України

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Кубок України

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що пішли з команди під час сезону

Востаннє оновлено: 31 травня 2019

Бомбардири 

Востаннє оновлено: 31 травня 2019

«Сухі» матчі 

Востаннє оновлено: 31 травня 2019

Дисциплінарні покарання 

Востаннє оновлено: 31 травня 2019

Примітки

Посилання 
 Official website

Десна
Сезони ФК «Десна»